Fatehabad bezeichnet:
 Fatehabad, Distrikthauptstadt in Haryana (Indien)
 Fatehabad (Distrikt), Distrikt in Haryana (Indien)
 Fatehabad (Uttar Pradesh), Stadt in Uttar Pradesh (Indien)